H5 (bedrijf), een Frans bedrijf
 H5 of Hauptstrasse 5, een weg in Zwitserland
H5 (Zwitserland), een klein deel van deze weg, een autoweg
 H5 (Slovenië), een autoweg in Slovenië
 <h5> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen